Ödön Zichy kan avse:

Ödön Zichy (1809–1848), ungersk greve, hängd som förrädare
Ödön Zichy (1811–1894), ungersk greve och konstsamlare